Јаху (Yahoo) компанија је која се бави рачунарским софтвером и поседује један од највећих интернет претраживача, основана 1. марта 1995. The company is a јавна корпорација а њено седиште се налази у Санивејлу, у држави Калифорнији. Основали су је дипломци са станфордског универзитета, Џери Јанг и Дејвид Фило,1994. године. Судећи по подацима пруженим од стране компанија које се баве проучавањем интернет саобраћаја, Јаху је једна од најпосећенијих интернет страница , са преко 130 милиона јединствених корисника месечно, само у Сједињеним Америчким Државама. У подацима за проток из октобра 2007, глобална Јаху мрежа има просечно 3.4 милијарде прегледа страница дневно, што је ставља међу најпосећеније сајтове у Сједињеним Америчким Државама.

Прва Јахуова аквизиција је куповина компаније Net Controls, која је поседовала претраживач интернета, у септембру 1997. за 1.4 милиона америчких долара. Најскупље купљена компанија је Broadcast.com, интернет радио компанија, за 5.7 милијарди америчких долара, а ова куповина је начинила ко-оснивача компаније Broadcast.com Марка Кјубана милијардером. Већина компанија купљених од стране Јахуа имају представништва на тлу Сједињених Америчких Држава; 78 је из Сједињених Америчких Држава, а 15 из страних земаља. У јулу 2015, Јаху полаже права на 114 компанија, а компанија Polyvore је последња која је купљена.

Аквизиције

Учешће

Види још 
 Списак компанија које је купио Епл
 Списак компанија које је купио Фејсбук
 Списак компанија које је купио Гугл
 Списак спајања и аквизиција од стране Мајкрософта
 Списак компанија које је купио Твитер
 Спајање и аквизиција

Референце 

Интернет компаније у САД